Enigmatic, Czesław Niemen-album (1970)
 Enigmatic, Dw. Dunphy-album (2009)
 Enigmatic, Arcade Velocity-album (2012)